La Coppa UEFA 2007-2008 è stata la 7ª edizione del torneo continentale riservato ai club di calcio a 5 vincitori, nella precedente stagione, del massimo campionato delle federazioni affiliate alla UEFA. La competizione si è disputata tra l'11 agosto 2007 e il 27 aprile 2008 e avrebbe dovuto coinvolgere 44 squadre, scese tuttavia di un'unità dopo la rinuncia dei macedoni dell' nel gruppo 1 del turno principale. L'edizione segna il debutto nella competizione di società provenienti da Estonia, Irlanda e Montenegro. I campioni in carica della  e le prime tre squadre del ranking, cioè ,  e  (qualificato in qualità di vincitore della Coppa di Russia) accedono direttamente al turno élite. A trionfare è stata proprio la formazione di Ekaterinburg, divenuta la prima squadra a vincere la competizione senza aver mai conquistato il proprio campionato nazionale.

Turno preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Turno principale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Turno élite

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni 

UEFA Futsal Champions League
Calcio a 5 nel 2007
Calcio a 5 nel 2008